Wilga kan syfta på följande platser:

Marshallöarna 

 Ulika (ö), Ailuk,

Polen 

 Wilga (kommunhuvudort), Masoviens vojvodskap, Powiat garwoliński, 
 Gmina Wilga, kommun, Masoviens vojvodskap, Powiat garwoliński, 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar